Entlebuch (district), een district in het Zwitserse kanton Luzern.
Entlebuch (gemeente), een gemeente gelegen in dat district.
Entlebuch (regio), een regio in het Kanton Luzern